Несколько кораблей Royal Navy назывались HMS Stirling Castle (или 'Sterling Castle'), в честь шотландского замка, в том числе:

 HMS Stirling Castle — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1679; потерян у Рамсгейта, графство Кент, в 1703.
 HMS Stirling Castle — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1705, разоружен в 1739; разобран в 1771.
 HMS Stirling Castle — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1742; потерян в 1762.
 HMS Stirling Castle — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1775; затонул от урагана в 1780.
 HMS Stirling Castle — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1811; разоружен в 1839.
 HMS Stirling Castle — вспомогательный сторожевой колёсный пароход; спущен на воду в 1900; взорвался от неизвестной причины и затонул в Средиземном море в 1916.